Сенгейский:
 Сенгейский (остров) — остров в Баренцевом море, между Поморским и Сенгейским проливами
 Сенгейский (пролив) — пролив, отделяющий остров Сенгейский от Тиманского берега Ненецкого автономного округа